Сергей Игнатьевич Уманец (псевдоним У-ц, С., 14 июня 1859, Москва  — 1917, Петроград) — русский ученый-востоковед, публицист, переводчик, многолетний чиновник печатного и цензурного ведомств.

Биография 
Родился в Москве 14 июня 1859 года. Рано осиротев, воспитывался вместе с братом Львом Уманцом в семье Никиты Гилярова-Платонова.

С 28 октября 1896 года работал в министерстве внутренних дел в Главном управлении по делам печати. С 4 февраля 1897 года занимал должность чиновника по особым поручениям при Главном управлении по делам печати.

С 30 декабря 1899 года по 18 января 1903 года — старший цензор русского и европейских языков Кавказского цензурного комитета. В 1906—1907 годах — цензор в Санкт-Петербургском цензурном комитете.

Являлся многолетним сотрудником журнала «Исторический Вестник».

Библиография 
 Персидские сектанты в Закавказьи. // "Исторический Вестник", июнь 1890 г.
 Героини Калидасы и Шекспира. (Сравнительная характеристика). // "Исторический Вестник", 1890, том 39, март, с. 598 - 610.

 Очерк развития религиозно-философской мысли в исламе (Опыт истории мусульманского сектантства от смерти Мухаммеда до наших дней) / С. И. Уманец. -- Санкт-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1890. - IV, 160 с.; 21 см.
 Религиозная метафизика мусульманского Востока // Вопросы философии и психологии. М.,1891. Кн. 7, 8.
 Персидский шах и его двор. // "Исторический вестник", № 10. 1891.
 Памирский вопрос и его значение // "Исторический вестник", том XLVII, 1892, январь. С. 196-208.
 Современный бабизм. (Раскол в магометанстве) / С. Уманец. - Тифлис: Г. Мелик-Каракозов, 1904. - 47 с.; 25 см.
 Балтийские очерки (опубликованы в "Историческом Вестнике" в 1886-1891 гг, отдельное издание в 1899 г.):
 Из Ревельской старины.
 Замок Фалль под Ревелем.
 Из истории лютеранского сектантства в Эстляндии.
 Эстонские полуверцы. 
 Из эстонских саг. 
 Латышская этнографическая выставка в Риге.

 Воспоминания о князе С. В. Шаховском и балтийские очерки. С.-Петербург, 1899 г. 166 стр.

 Мозаика (Из старых записных книжек). // "Исторический Вестник", Том 130, 1912, № 12, с. 1013 - 1066. Подпись У. С.

 Из литературного прошлого нашей столицы (Очерки и воспоминания)// "Наша старина", 1915, № 6, с. 514 - 525, № 7, с. 647 - 655. Подпись: С. У-ц.

 Кое-что из воспоминаний о Никите Петровиче Гилярове-Платонове. // Русское обозрение, 1897, том 47, № 10, с. 854 - 859 (Материалы для характеристики русских писателей, художников и общественных деятелей).

Ссылки 

Переводчики поэзии на русский язык
Родившиеся в Москве